PLU steht für:
 Parallel Logic Unit, Bauart von Rechenwerken in Signalprozessoren, siehe Arithmetisch-logische Einheit #Verwandte Systeme
 PLU-Code (price look-up), eine Identifikationsnummer für Produkte
 Flughafen Belo Horizonte-Pampulha (IATA-Code) in Belo Horizonte, Brasilien
 Pacific Lutheran University, private lutheranische Universität in Parkland, Washington 

plu steht für:
 Palikúr (ISO-639-3-Code), Arawak-Sprache in Französisch-Guayana und Brasilien

Abkürzung